Слободенюк Вадим — український бігун, 3000 м з перешкодами
 Слободенюк Володимир Микитович (* 1944) — народний депутат України 1 скликання.
 Слободенюк Григорій Опанасович — Герой СРСР.
  Слободенюк Леонтій Федорович — вояк Армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром.
 Слободенюк Олександр Петрович — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Слободенюк Пилип Аркадійович (1961-2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища